Иван Марочкин: Марочкин, Иван Андреевич (род. 1947) — советский футболист, российский тренер.
 Марочкин, Иван Егорович (1949—2014) — советский и украинский учёный-правовед.
 Марочкин, Иван Фёдорович (1934—2017) — советский строитель, Герой Социалистического Труда (1970).